Ел Конвенто има више значења:

 Ел Конвенто (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Конвенто (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Конвенто (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Конвенто (Тонаја), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Конвенто (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Конвенто, Ел Енкуентро (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Конвенто, Естабло (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Конвенто (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику